

Лепси — річка на сході Казахстану, впадає до озера Балхаш
 Лепси — село, Саркандський район, Жетисуська область

Див. також 
 Лепсі